Ґміна Конопниця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Конопниця (Велюнський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Конопниця (Люблінський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві